Андрей (Анджей) Одровонж из  (; ум. 1 мая 1465 года) — польский шляхтич герба Одровонж, староста львовский и подольский (с 1450), воевода русский (1452—1465) и подольский (1456).

Биография 
Принадлежал к роду Одровонжей. Его отцом был воевода подольский и русский Петр Одровонж, матерью — Катаржина Одровонж. Имел брата Яна, который также был воеводой подольским и русским, а также сестру Малгожату.

Отец Андрея погиб в бою под Красным, недалеко от Васлуя в Молдавии 6 сентября 1450 года. В этом году Андрей становится старостой львовским и подольским, а в 1452 году получает для управления Русское воеводство.

В 1456 году ненадолго стал воеводой в Подолии. В этом году с дозволения короля Казимира Ягеллончика выкупил крепость Ров (ныне — город Бар) и село Ялтушков, а также другие села у Стогнева из Шумска. В 1455 году стал владельцем города Сендзишува Малопольского. В 1458 даровал городу Зенькову (ныне — село Хмельницкой области) Магдебургское право.

В 1460 пустил в город Львов монахов-бернардинцев и выделил им место для монастыря. Так появился Львовский бернардинский монастырь. Тем не менее, дела во Львове у Одровонжа шли не так гладко. По сообщению украинского историка М.С. Грушевского, староста правил настолько «всевластно», что жители города даже организовали конфедерацию против «многолетних кривд», одним из главных врагов которой считался староста Одровонж. Лишь смерть Одровонжа и передача староства его брату, Яну, облегчила ситуацию.

В 1463 году Одровонж был послал королём в Каменец-Подольский с посольской миссией. Умер Андрей Одровонж 1 мая 1465 года. Был похоронен под алтарем костела св. Андрея во Львове или у стены монастыря в могиле.

Литература 
 Teodor Żychliński. Złota księga szlachty polskiej. — Poznań, 1879—1908. — T. 16 wydany w 1894.
 Polski Słownik Biograficzny. — T. 23. — S. 541.
 Odrowąż Andrzej // Encyklopedia historii Polski: dzieje polityczne. — T. 2. — 1995. — S. 48.
 Приходы и церкви Подольской епархии / Под редакцией священника Евфимия Сецинского. — Біла Церква, 2009. — С. 433, 434, 623, 636.
 Каталог пергаментних документів Центрального державного історичного архіву УРСР у Львові. 1233—1799 / Упорядники: О. А. Купчинський, Е. Й. Ружицький. — К.: Наукова думка, 1972. — Документи №№ 168—170, 172, 181, 182, 184, 186, 197, 205, 210, 212, 429, 517, 585.

 Вечерський В. Українські монастирі. — К., Харків : ТзОВ «Інформаційно-аналітична аґенція „Наш час“», ВАТ «Харківська книжкова фабрика „Глобус“», 2008. — 400 с.: іл. — ISBN 978-966-1530-06-4, ISBN 966-8174-12-7 (серія).
 Купчинський О., Ружицький Е. (упорядники).  Каталог пергаментних документів Центрального державного історичного архіву УРСР у Львові. 1233—1799. — К. : Наукова думка, 1972. — Документи № 168—170, 172, 181, 182, 184, 186, 197, 205, 210, 212, 429, 517, 585.
 Сецинский Е.  (редактор, священник). Приходы и церкви Подольской епархии. — Біла Церква, 2009. — С. 433, 434, 623, 636.
 Kiryk F. Odrowąż Andrzej // Polski Słownik Biograficzny. — Wrocław — Warszawa — Kraków — Gdańsk : Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1978. — t. ХХІІІ/3, zeszyt 98. — S. 541—544. (пол.)
 Niesiecki K. Korona polska przy złotej wolności… — Lwów, 1740. — t. 3. — 938 s. — S. 409. (пол.)
 Odrowąż Andrzej // Encyklopedia historii Polski: dzieje polityczne. — T. 2. — 1995. — S. 48.

Примечания 

Воеводы русские
Воеводы подольские
Старосты львовские
Польские рыцари